27. længdegrad kan henvise til:

 27. vestlige længdekreds
 27. østlige længdekreds